Игна́сио Гонса́лес:
 Гонсалес, Игнасио Брасейро (род. 1993) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Гонсалес, Игнасио Мария (род. 1982) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Гонсалес Кинг, Игнасио (род. 1980) — аргентинский теннисист.